Велисто:

 Велисто — ледниковое, ложбинное озеро на севере Смоленской области России.
 Велисто — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России.